Michael Jordan est le nom de : 
 Michael Jordan (1963-), un joueur américain de basket-ball
 Michael Jordan (1986-), un joueur anglais de football
 Michael B. Jordan (1987-), un acteur américain
 Michael I. Jordan (1956-), un chercheur américain
 Michael-Hakim Jordan (1977-), un joueur américain de basket-ball
 Michael Jordan, un homme politique irlandais
 Mike Jordan (1958-), un pilote automobile anglais